Dit is een lijst van planetoïden 21301-21400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21301) - || 1996 WE3|| 22 november 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (21302) - || 1996 XU || 1 december 1996 || N. Sato
|-
| (21303) - || 1996 XJ1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21304) - || 1996 XL1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21305) - || 1996 XP1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21306) Marani || 1996 XF2|| 1 december 1996 || V. Goretti
|-
| (21307) - || 1996 XG3|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21308) - || 1996 XG5|| 2 december 1996 || P. Antolini, F. Castellani
|-
| (21309) - || 1996 XH5|| 6 december 1996 || Japan Spaceguard Association
|-
| (21310) - || 1996 XM5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21311) Servius || 1996 XC9|| 4 december 1996 || V. S. Casulli
|-
| (21312) - || 1996 XF14|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (21313) Xiuyanyu || 1996 XY14|| 10 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21314) - || 1996 XG15|| 10 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21315) - || 1996 XN17|| 5 december 1996 || Spacewatch
|-
| (21316) - || 1996 XY17|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (21317) - || 1996 XV18|| 12 december 1996 || Kleť
|-
| (21318) - || 1996 XU26|| 8 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21319) - || 1996 XX26|| 8 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21320) - || 1996 XF31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21321) - || 1997 AN2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21322) - || 1997 AV2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21323) - || 1997 AZ3|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21324) - || 1997 AY5|| 2 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21325) - || 1997 AB6|| 2 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21326) - || 1997 AW6|| 8 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21327) - || 1997 AJ13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21328) Otashi || 1997 AM13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21329) - || 1997 AP15|| 12 januari 1997 || NEAT
|-
| (21330) - || 1997 AT20|| 11 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (21331) Lodovicoferrari || 1997 BO || 17 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (21332) - || 1997 BX || 18 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21333) - || 1997 BM2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21334) - || 1997 BO2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21335) - || 1997 BO3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21336) - || 1997 BU8|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (21337) - || 1997 BN9|| 17 januari 1997 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (21338) - || 1997 CZ || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21339) - || 1997 CL1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21340) - || 1997 CS19|| 11 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21341) - || 1997 CV19|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21342) - || 1997 CS28|| 4 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21343) - || 1997 EF || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21344) - || 1997 EM || 2 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21345) - || 1997 ED3|| 3 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21346) Marieladislav || 1997 EL11|| 9 maart 1997 || P. Pravec
|-
| (21347) - || 1997 EO11|| 3 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21348) - || 1997 EM25|| 1 maart 1997 || N. Sato
|-
| (21349) - || 1997 ER31|| 10 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (21350) - || 1997 EN32|| 11 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (21351) Bhagwat || 1997 EC36|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (21352) - || 1997 EB57|| 10 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (21353) - || 1997 FG || 19 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21354) - || 1997 FM || 21 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21355) Pikovskaya || 1997 FZ3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (21356) Karlplank || 1997 FG4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (21357) Davidying || 1997 FJ4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (21358) Mijerbarany || 1997 GT15|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (21359) Geng || 1997 GN22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (21360) - || 1997 GW30|| 8 april 1997 || Spacewatch
|-
| (21361) - || 1997 HQ || 28 april 1997 || Spacewatch
|-
| (21362) - || 1997 HS3|| 30 april 1997 || Spacewatch
|-
| (21363) Jotwani || 1997 HX11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (21364) Lingpan || 1997 HS12|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (21365) - || 1997 JS7|| 3 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21366) - || 1997 JT15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (21367) - || 1997 LU1|| 2 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (21368) - || 1997 LE10|| 6 juni 1997 || T. Okuni
|-
| (21369) Gertfinger || 1997 NO4|| 8 juli 1997 || ODAS
|-
| (21370) - || 1997 TB28|| 1 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (21371) - || 1997 TD28|| 1 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (21372) - || 1997 TM28|| 6 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (21373) - || 1997 VF6|| 9 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (21374) - || 1997 WS22|| 24 november 1997 || M. Hartley
|-
| (21375) - || 1997 YZ17|| 31 december 1997 || Spacewatch
|-
| (21376) - || 1998 BP8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (21377) - || 1998 CO1|| 6 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21378) - || 1998 CJ4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (21379) - || 1998 DU13|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (21380) Devanssay || 1998 DB20|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (21381) - || 1998 EN || 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (21382) - || 1998 EB8|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21383) - || 1998 EC9|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21384) - || 1998 EB10|| 1 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21385) - || 1998 FV8|| 22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (21386) - || 1998 FC9|| 22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (21387) Wafakhalil || 1998 FW16|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21388) Moyanodeburt || 1998 FJ25|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21389) Pshenichka || 1998 FX27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21390) Shindo || 1998 FV28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21391) Rotanner || 1998 FY31|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21392) Helibrochier || 1998 FH32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21393) Kalygeringer || 1998 FF34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21394) Justinbecker || 1998 FY35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21395) Albertofilho || 1998 FJ41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21396) Fisher-Ives || 1998 FC52|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21397) Leontovich || 1998 FJ54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21398) Zengguoshou || 1998 FX55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21399) Bateman || 1998 FG57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (21400) Ahdout || 1998 FM57|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten